Села:
 Безруки — Полтавська область, Зіньківський район
 Безруки — Харківська область, Дергачівський район

Див. також 
 Безрук